Баренд Корнелис Куккук (, ,  — , ) — нидерландский .

Жизнь и творчество 
Родился в семье художника-пейзажиста. Изучал живопись в Королевской академии изобразительных искусств в Амстердаме. Уже в молодости пейзажи кисти Б. К. Куккука пользовались популярностью. В 1833 художник женился на дочери своего учителя и друга Ж. О. Дайвайла, Элизе Терезе; в этом браке родились 5 дочерей. Будучи признанным живописцем, Б. Куккук заслужил в Нидерландах титул «князь художников». В 1834 году он переехал в Клеве, и в 1841 открыл в этом городе свою художественную академию и школу рисования, привлёкшую к себе внимание многих нидерландских живописцев. В 1842—1848 годах он построил в центре Клеве «Дворец художников» с мастерской (Дом Куккук). Здание, построенное в стиле нидерландского романтизма, является ныне художественным музеем и одним из красивейших архитектурных памятников середины XIX столетия в немецком Рейнланде и прилегающих к нему районах Нидерландов.

После смерти художника основанную им Академию искусств возглавил ученик Куккука и также талантливый пейзажист Иоганн Бернгард Кломбек.

Награды 
За свои заслуги в области живописи Б. К. Куккук стал кавалером:
 ордена Нидерландского льва (1839; рыцарь),
 бельгийского ордена Леопольда I (1842),
 французского ордена Почётного легиона (1843) и
 прусского ордена Красного орла (1844).

В 1829 году он получил в Амстердаме золотую медаль Felix Meritis. В 1839 — золотые медали на выставках в Брюсселе и Гааге. В 1843 году — золотую медаль Парижского салона.

В 1832 году Куккук стал членом Королевской академии художеств в Амстердаме, в 1856 — почётным членом Бельгийского общества акварелистов в Брюсселе, а в 1861 — почётным членом Академии художеств Санкт-Петербурга.

Литература 
 Barend Cornelis Koekkoek (1803—1862): seine Familie, seine Schule und das B.C. Koekkoek-Haus in Kleve. Hrsg.: «Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e.V». [Texte: Angelika Nollert, Guido de Werd]. — 3., überarb. Aufl. — Kleve: Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve, 2000. — ISBN 3-9805641-9-3
 Barend Cornelis Koekkoek (1803—1862): Prinz der Landschaftsmaler; Katalog anlässlich der Ausstellung im Dordrechts Museum, Dodrecht, vom 18. Mai bis 31. August 1997 und im Museum Haus Koekkoek, Kleve, Herbst 1997. Hrsg.: Angelika Nollert. — Dordrecht: Dordrechts Museum, 1997. — ISBN 90-400-9960-X
 Костыря М. А. «Князь пейзажистов» в России: новые данные о работах Б. К. Куккука в императорских и частных коллекциях // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 12 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2022. С. 260—268. http://dx.doi.org/10.18688/aa2212-03-18

Галерея 

Почётные вольные общники Императорской Академии художеств